

Prénom 
 Shelly Glover (née en 1967), femme politique canadienne.
 Shelly Manne (1920-1984), chef d'orchestre américain.
 Shelly Palmer (né en ?), acteur-producteur américain.
 Shelly Poole (née en 1972),  chanteuse-auteur-compositeur anglaise.
 Shelly Stokes (née en 1967), joueuse de softball américaine.

Patronyme 
 Adrienne Shelly (1966-2006), actrice et réalisatrice américaine ;
 Tony Shelly (1937-1998), pilote automobile néo-zélandais.

Toponymes 
 Shelly Island, une île éphémère en Caroline du Nord.
 Shelly (Minnesota)

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme